Теннисный гран-при Лиона 2007 — 21-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Лион, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 22 по 28 октября.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Энди Роддик (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Себастьян Грожан выигрывает 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Марк Жикель оба своих финала на соревнованиях подобного уровня проводит в Лионе и оба уступает.

Парный разряд

Факты 
 Себастьян Грожан выигрывает свой 1й титул в сезоне и 5й за карьеру парный титул в основном туре ассоциации.
 Жо-Вильфрид Тсонга выигрывает 1й титул в сезоне и в карьере парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Теннисный гран-при Лиона
 ATP Тур 2007 года
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Франция
Теннис
Октябрь 2007 года
2007